győri csata, vagy Rába-menti csata 1030-ban, II. Konrád német-római császár és I. István magyar király csapatai között, magyar győzelemmel
 győri csata 1809. június 14-én, az ötödik koalíció csatája, Napóleon győzelmével
 győri csata 1849. június 28-án, az 1848-49-es szabadságharc csatája, Pöltenberg Ernő és Haynau csapatai között, császári győzelemmel

Jegyzetek